Зве́рева — женская форма русской фамилии Зверев.

 Известные носительницы 
 Зверева, Александра Валерьевна (род. 1981) — российская певица и диджей.
 Зверева, Ася Кирилловна (1937—2018) — советский и российский звукооператор, заслуженный деятель искусств РФ (1992).
 Зверева, Галина Владимировна (1917—2001) — советский и украинский ветеринар, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1966), заслуженный деятель науки УССР (1968).
 Зверева, Галина Ивановна (род. 1944) — российский историк, профессор РГГУ.
 Зверева, Карина Юрьевна (род. 1977) — российская актриса, театра и кино, танцовщица, артистка эстрады, модель, продюсер.
 Зверева, Лидия Виссарионовна (1890—1916) — первая русская женщина-пилот.
 Зверева, Мария Изольдовна (урождёная Замдберг, позже Кожина; род. 1950) — советская и российская сценаристка, деятель кинематографа.
 Зверева, Наталия Ивановна (род. 1970) — российский экономист и общественный деятель.
 Зверева, Наталья Маратовна (род. 1971) — белорусская теннисистка.
 Зверева, Нина Витальевна (род. 1952) — российский журналист, член Академии Российского телевидения, обладатель премии ТЭФИ.
 
 Зверева, Эллина Александровна (род. 1960) — советская белорусская метательница диска.
 Зверева, Яна Александровна (род. 1989) — российская фехтовальщица-шпажистка, чемпионка мира, призёр чемпионатов Европы и Европейских игр.

Составные фамилии 
 Зверева-Балюк, Диана Викторовна (1979—2009) — российская актриса театра и кино.